Лайонел Берри Джойнер (, 28 марта 1932, Монреаль — 2001) — канадский шахматист. Чемпион Канады 1961 г. Серебряный призер чемпионата Канады 1965 г. Бронзовый призер открытого чемпионата Канады 1964 г.

В 1956 г. стал чемпионом Монреаля, выиграв в турнире все 17 партий.

Представлял Канаду на первом в истории юношеском чемпионате мира. В составе сборной Канады участвовал в шахматной олимпиаде 1958 г. (был запасным, сыграл 13 партий).

Также играл по переписке. Выиграл заочный турнир «Golden Knights Postal» (1961—1962 гг.).

После отъезда из Монреаля жил в провинции Альберта, а позже — в провинции Британская Колумбия. Работал на Ванкуверской фондовой бирже.

Шахматная федерация Британской Колумбии каждый год проводит мемориал Джойнера.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Джойнера в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Джойнера на сайте 365Chess
Шахматисты Канады
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Монреале